Пётр Ива́нович Ма́монтов ( — ) — русский артиллерист, генерал-лейтенант, начальник Тульской оружейной школы, командир Бендерской, Динабургской и Варшавской крепостных артиллерий.

Биография 
Потомственный дворянин. Уроженец Могилёвской губернии.

Образование получил в Дворянском полку и из воспитанников этого полка в службу вступил прапорщиком в 12-ю полевую артиллерийскую бригаду в 1845 году, в которой был зачислен в «лёгкую № 8 батарею». С 1846 по 1847 годы включительно проходил службу в 11-й артиллерийской бригаде. Но в конце 1847 года вновь был направлен в 12-ю полевую артиллерийскую бригаду.

И в составе этой бригады в 1849 году участвовал в подавлении венгерского восстания 1848—1849 г.г. 15 мая 1849 года он в составе колонны под командованием генерал-лейтенанта Х. Н. Бушена перешёл границу с Австрией у местечка Радзивилов, затем перешёл Карпаты у местечка Грабб. Участвовал в сражении при занятии русскими войсками города Дебречин в составе войск под командованием генерал-лейтенанта М. И. Чеодаева. При движении отряда М. И. Чеодаева к Мишкольцу вступил в сражение с мятежниками Гёргея при селении Зольче. Там он получил очередной чин подпоручика. После окончания этой кампании он был удостоен своей первой награды — серебряной медали «За усмирение Венгрии и Трансильвании».

В марте 1852 году П. И. Мамонтов был прикомандирован к Дворянскому полку. Но уже через полгода он вновь вернулся в «родную 12-ю» по собственному желанию. Однако «по воле начальства был отправлен к месту служения по случаю перевода в батарейную № 2 батарею 16-й артиллерийской бригады» 11 января 1853 года. Эта бригада дислоцировалась в Одесском военном округе. В 1853 году получил чин поручика.

В 1854 году последовала вторая военная кампания. Участвовал в сражении при уничтожении английского фрегата «Тигр». За этот бой поручик П. И. Мамонтов был удостоен боевого ордена — Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». В послужном списке генерала П. И. Мамонтова об этом событии говорится:

«…В войну против соединенных сил Англии, Франции, Турции и Сардинии во вторую кампанию был в действительном сражении, 30 Апреля 1854 г. при пленении и истреблении английского пароходо-фрегата „Тигр“ около Одессы; …в перестрелке против трёх английских пароходов у остова пароходо-фрегата „Тигр“ около г. Одессы и потом в отдельном отряде в колонии Люстдорфа близ г. Одессы… Награждён орденом Святой Анны 4 степени с надписью за „храбрость“ за отличие оказанное в сражении 30 Апреля 1854 года при истреблении пароходо-фрегата „Тигр“…

В рапорте командира 3-го пехотного корпуса генерал-адъютанта барона Д. Е. Остен-Сакена Главнокомандующему действующей армии и всеми войсками на Западной и Южной границах генерал-фельдмаршалу и кавалеру князю Варшавскому графу Паскевичу-Эриванскому о подвиге П. И. Мамонтова говорится следующее:

»…Представляя у сего два списка о Генералах, Штаб и Обер-офицерах и нижних чинах, оказавшим особыя отличия в деле 30-го Апреля при истреблении парохода фрегата «Тигр», пленении его экипажа и отражении двух пароходов пришедших к нему на помощь, имею честь почтительнейше испрашивать Вашу Светлость о удостоении их к наградам… 16-й артиллерийской бригады батарейной № 2 батареи поручика Петра Иванова Мамонтова за отличное мужество, неустрашимость и меткую стрельбу к ордену Святой Анны 4-й степени с надписью за храбрость"

С 1855-й по 1859-й годы проходил службу на командных должностях в 3-й резервной артиллерийской и 7-й артиллерийской бригадах. Тогда же получил чин штабс-капитана. С 1859-го по 1863-й годы состоял в должности командира окружной школы Западного крепостного артиллерийского округа. С 1863-го по 1867-й годы проходил службу в должности «заведывающего» оружейной мастерской в Новогеоргиевской и Варшавской крепостных артиллериях. Эти оружейные мастерские занимались переделкой повреждённого в ходе боевых действий и вышедшего из строя в результате неправильной его эксплуатации в «частях войск» (войсковых частях) оружия, а также исправлением бракованного или имеющего определённые недостатки нового оружия, получаемого с оружейных заводов. По сути это были небольшие оружейные фабрики, ежегодно поставляющие в войска десятки тысяч переделанных и исправленных единиц стрелкового оружия.
В 1867 году П. И. Мамонтов был назначен командиром Лаборатории Рижского военного округа.

 Лаборатория военного округа (в Российской Империи) — войсковая часть технического обеспечения войск окружного подчинения, занимающаяся отпуском в войска учебных припасов, приготовлением картечей, бумажных патронов и прочих огнестрельных припасов, а также разрядкой негодных и вышедших из употребления зарядов и патронов.

На ответственную должность заведующего оружейной мастерской назначались офицеры, в совершенстве знающие правила работы с различными боеприпасами, так как от их знаний и умений зависела жизнь подчинённых им людей. Кроме этого, своевременная подача в войска «различных огнестрельных припасов» определяла дальнейшую боеготовность войсковых частей.

Большой опыт работы с оружием и боеприпасами, великолепное знание образцов оружия, высокие командирские и педагогические качества П. И. Мамонтова (ставшего к тому времени уже подполковником), видимо, стали решающими при выборе кандидатуры на должность начальника вновь создаваемой в 1869 году Тульской оружейной школы. Это было качественно новое военно-учебное заведение артиллерийского ведомства. Здесь должны были готовить оружейных мастеров — специалистов по ремонту оружия в войсковых частях. Непосредственно создание школы легло на плечи подполковника П. И. Мамонтова. И он блестяще справился с этой задачей. В короткие сроки было найдено помещение для школы, которое лично распорядился выделить для неё командир Тульского оружейного завода генерал-лейтенант В. В. фон Нотбек.

П. И. Мамонтов создал коллектив единомышленников в лице наблюдающего за обучением поручика В. С. Страхова, который был его подчинённым в Лаборатории Рижского военного округа, старшего учителя титулярного советника Николая Павловича Захаво, учителей Николая Константиновича Васильева и Ивана Андреяновича Круглова. П. И. Мамонтов заложил в основу отношений преемственность поколений офицеров и чиновников школы. Так, спустя несколько лет В. С. Страхов сменил на посту начальника школы самого П. И. Мамонтова, а Н. К. Васильев В. С. Страхова на посту наблюдающего за обучением. Наиболее одарённые выпускники школы вернулись в неё на должности старших и младших учителей, в частности выдающийся конструктор стрелкового оружия И. А. Комарицкий.

Согласно Положению о специальных школах артиллерийского ведомства начальник школы обладал правами командира полка. На этой должности он был обязан,:
— надзирать за ходом обучения и воспитания учеников, за внешним порядком и благосостоянием вверенного ему учебного заведения и за точным соблюдением всеми служащими всех правил, постановленных для школы; 
— преподавать в старшем классе теорию ручного огнестрельного оружия;
— наблюдать за удобным помещением и хорошим содержанием учеников у оружейных мастеров. Ведь ученики школы размещались на квартирах у заводских мастеровых или родственников самих учеников. 
А те обязаны были «снабжать помещённых у них учеников… пищею, одеждою и всем необходимым для опрятности» за плату, определённую табелем.
В кратчайшие сроки были обустроены все необходимые для учёбы аудитории: классы, мастерские, различные специальные кабинеты и библиотека.

В 1874 году состоялся первый выпуск оружейных мастеров из стен Тульской оружейной школы. Создать военно-учебное заведение с нуля, в короткий срок — это был небольшой подвиг, совершённый первым начальником Тульской оружейной школы Петром Ивановичем Мамонтовым. За «понесенные труды по созданию Тульской оружейной школы и организации в ней последующего обучения учеников мастерствам и наукам» он был досрочно «произведен в полковники» в 1872 году. А Тульская оружейная школа впоследствии стала ведущим военно-учебным заведением России по подготовке оружейных мастеров. Спустя многие годы после нескольких преобразований она превратилась в ведущее военно-учебное заведение современной России, осуществлявшего подготовку офицеров-инженеров по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения — Тульский артиллерийский инженерный институт.

В период с 1879-го по 1891-й годы П. И. Мамонтов занимал должности командира крепостных артиллерий, последовательно — Бендерской, Динабургской и Варшавской. В 1883 году, при командовании Динабургской крепостной артиллерией, ему был присвоен чин генерал-майора. По состоянию здоровья он был отправлен в отставку с «награждением очередным чином (генерал-лейтенанта), с мундиром и пенсиею» в 1891 году.

Старший сын П. И. Мамонтова Владимир (1866—1916) впоследствии дослужился до чина генерал-лейтенанта и погиб на фронтах 1-й мировой войны от осколка снаряда. Посмертно награждён чином генерала от артиллерии.

Средний сын Петра Ивановича Николай Петрович Мамонтов (1884—?) участвовал в двух войнах: с Японией в 1904—1905 гг. и в 1-й мировой. Полковник. Кавалер ордена Святого Георгия 4 степени и золотого Георгиевского оружия за храбрость. Командир 1-й чехословацкой дивизии.

Младший сын майор Борис Петрович Мамонтов (1889—1941), будучи преподавателем артиллерии на Дзержинских курсах усовершенствования начсостава запаса РККА, в 1937 году был арестован, обвинён в шпионаже и агитации за свержение Советской власти. Особым совещанием он был приговорён к 8-ми годам исправительно-трудовых лагерей. Умер в лагере в 1941 году.

Сам Пётр Иванович Мамонтов умер вскоре после выхода в отставку в Варшаве в 1891 году, . Похоронен в Варшаве на Вольском православном кладбище.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» 2 сентября 1854 г.
 Орден Святого Станислава 3-й степени 10 марта 1857 г.
 Орден Святой Анны 3-й степени 17 апреля 1863 г.
 Орден Святого Станислава 2-й степени 15 июля 1865 г.
 Императорская корона к сему ордену 31 марта 1868 г.
 Орден Святого Владимира 4 степени с бантом за 25 лет 22 сентября 1870 г.
 Досрочное присвоение чина полковник 16 апреля 1872 г.
 Орден Святой Анны 2-й степени 30 августа 1875 г.
 Орден Святого Владимира 3-й степени 21 апреля 1875 г.
 Присвоение чина генерал-майор 15 мая 1883 г.
 Знак отличия за XL лет беспорочной службы 22 августа 1888 г.
 Орден Святого Станислава 1-й степени 22 августа 1889 г.
 Присвоение чина генерал-лейтенант (при выходе в отставку) 4 февраля 1891 г.
 Три медали:
 — серебряная Медаль «За усмирение Венгрии и Трансильвании»,
 — светлобронзовая на Андреевской ленте Медаль «В память войны 1853—1856»,
 — светлобронзовая Медаль «За усмирение польского мятежа» 1863—1864 гг.

Послужной список 
 В службу вступил прапорщиком артиллерии с 10 августа 1845 г.
 Подпоручик полевой пешей артиллерии с 3 июня 1849 г.
 Поручик полевой пешей артиллерии со 2 сентября 1853 г.
 Штабс-капитан полевой пешей артиллерии с 28 августа 1858 г.
 Капитан полевой пешей артиллерии с 3 сентября 1861 г.
 Подполковник полевой пешей артиллерии с 29 августа 1867 г.
 Полковник полевой пешей артиллерии с 16 апреля 1872 г.
 Генерал-майор полевой лёгкой артиллерии с 15 мая 1883 г.
 Генерал-лейтенант полевой лёгкой артиллерии с 4 февраля 1891 г.

Должностной список и места службы 
 Киевский военный округ. 12-я полевая артиллерийская бригада с 10 августа 1845 года по 19 января 1846 года.
 Киевский военный округ. 11-я артиллерийская бригада с 19 января 1846 года по 19 декабря 1847 года.
 Киевский военный округ.12-я полевая артиллерийская бригада с 19 декабря 1847 года по 31 мая 1852 года.
 Прикомандирован к Дворянскому полку с 31 мая 1852 года по 26 декабря 1852 года.
 Киевский военный округ. Отчислен обратно к месту служения в 12-ю артиллерийскую бригаду по собственному желанию с 26 декабря 1852 года по 11 января 1853 года.
 16-я артиллерийская бригада с 11 января 1853 года по 17 августа 1855 года.
 3-я резервная артиллерийская бригада 6-й артиллерийской дивизии с 17 августа 1855 года по 4 декабря 1856 года.
 Варшавский военный округ. 7-я артиллерийская бригада с 4 декабря 1856 года по 11 апреля 1859 года.
 Командир окружной школы Западного крепостного артиллерийского округа с 11 апреля 1859 года по 3 октября 1863 года.
 Заведующий оружейной мастерской Ново-Георгиевской крепостной артиллерии с 3 октября 1863 года по 7 января 1864 года.
 Заведующий оружейной мастерской Варшавской крепостной артиллерии с 7 января 1864 года по 7 марта 1867 года.
 Рижский военный округ. Командир Лаборатории Рижского военного округа с марта 1867 года по 13 ноября 1869 года.
 Начальник Тульской оружейной школы с 13 ноября 1869 года по 22 января 1879 года.
 Командир Бендерской крепостной артиллерии с 22 января 1879 года по 13 апреля 1882 года.
 Командир Динабургской (Двинской) крепостной артиллерии с 13 апреля 1882 года по 30 июня 1884 года.
 Командир Варшавской крепостной артиллерии с 30 июня 1884 года по 4 февраля 1891 года.
 Выход в отставку 4 февраля 1891 года.

Аттестационный список по 19 декабря 1890 года 
Православного вероисповедания. 
Женат вторым браком на дочери коллежского советника Михайлова девице Ольге Дмитриевне. 
У него сыновья: от первого брака Владимир, родившийся 19 сентября 1866 года и Николай, родившийся 17 августа 1884 года и от второго брака Борис, родившийся 5 ноября 1889 года (когда П. И. Мамонтову исполнилось 62 года). 
В гражданской службе и по выборам дворянства не служил. 
ВЫСОЧАЙШИХ рескриптов не получал. 
По роду оружия без должности не состоял. 
В плену у неприятеля, в запасе и в отставке не был. 
Был в делах против неприятеля в кампаниях 1849, 1854 г.г. 
По случаю войны в Венгрии в 1849 году, находился в походе к западным пределам Империи и за её пределами с 15 мая по 13 августа 1849 года. 
Был в сражениях: в первую кампанию у г. Дебречина и селении Зольче, во вторую кампанию около Одессы при пленении и истреблении английского пароходо-фрегата «Тигр».
Ранен не был. 
Особых поручений сверх прямых обязанностей по ВЫСОЧАЙШИМ повелениям и от начальства не имел.
Дисциплинирован, взысканиям соединённым с ограничением по службе, не подвергался. 
Под судом и следствием не был. 
За ним, за родителями его и за женою, недвижимое имущество, родовое или приобретенное не значится.

Литература 
 Список генералам по старшинству, 1883—1891 г.г.
 Памятные книжки Тульской губернии, 1869—1879 гг.
 Государственный архив Тульской области. Фонд 187 «Тульский оружейный завод. 1712—1917 гг.», опись 1.
 Полное собрание законов Российской империи. Собрание1825 — 1881 гг., Закон № 47314.

Примечания 

Источники

Ссылки 
 Тульский оружейный завод.
 Государственный архив Тульской области
 Российский государственный военно-исторический архив
 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

Участники Венгерской войны
Участники Крымской войны
Выпускники Дворянского полка
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Похороненные на Православном кладбище Варшавы
Артиллеристы Российской империи
Персоналии:Тула
Персоналии:Тульский оружейный завод